Кедровый — муниципальное образование, городской округ.

Красноярский край 

Городской округ посёлок Кедровый

Томская область 

Городской округ город Кедровый